

Geografia 
 Ruisbroek antic municipi de Bèlgica al marge del Rupel a la província d'Anvers, fusionat amb Puurs
 Ruisbroek antic municipi de Bèlgica al marge del Zenne al Brabant Flamenc, fusionat amb Sint-Pieters-Leeuw

Persones 
 Joan de Ruusbroec o Jan van Ruysbroeck (1293-1381), místic brabançó originari de Ruisbroek (Brabant)